

Wojsko
 M13 MGMC – amerykańskie działo samobieżne
 M13/40 – czołg włoski

Astronomia
 Messier 13 – gromada kulista, znana także jako Gromada Herkulesa